Sergej Vladimirovič Paramonov (n. 1945), ex schermidore sovietico.
Sergej Vladimirovič Paramonov (1961-1998), cantante sovietico.